Die B Grupa 1980/81 war die 32. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 16. August 1980 und endete am 21. Juni 1981.

Modus 
Die 44 Mannschaften waren geografisch in zwei Gruppen eingeteilt. Sie traten an 42 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander an. Die beiden Gruppensieger stiegen in die A Grupa auf. Aus der Gruppe Nord stiegen die letzten zwei Vereine ab, aus der Südgruppe die letzten vier Teams.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe Nord

Gruppe Süd

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1980 81
Fußballsaison 1980/81